Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2016 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fanden vom 13. bis 16. Januar 2016 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Herreneinzel (Qualifikation)
2016